Tevis ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Tevis (1937–2006), US-amerikanischer Folksänger
 Walter Tevis (1928–1984), US-amerikanischer Schriftsteller